Amerikai Egyesült Államok
Ardmore (Alabama)
Ardmore (Atlanta), Georgia
Ardmore (Dél-Dakota)
Ardmore (Indiana)
Ardmore (Maryland)
Ardmore (Missouri)
Ardmore (Oklahoma)
Ardmore (Pennsylvania)
Ardmore (Tennessee)
 Egyesült Királyság
Ardmore (Antrim megye), Észak-Írország
Ardmore (Fermanagh megye), Észak-Írország
Ardmore (Londonderry megye), Észak-Írország
Ardmore (Tyrone megye), Észak-Írország
Ardmore (Barra), Külső-Hebridák, Skócia
Ardmore (Easter Ross), Skót-felföld, Skócia
 Írország
Ardmore (Waterford megye)
Ardmore (Westmeath megye)